Hauptidia är ett släkte av insekter som beskrevs av Irena Dworakowska 1970. Hauptidia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Hauptidia